Международный женский теннисный турнир в Пале́рмо (; спонсорское название — Italiacom Open) — профессиональный теннисный турнир, проходящий летом на грунтовых кортах кантри-клаба Палермо (Сицилия, Италия). С 1990 года относился к базовым категориям турниров WTA-тура — IV—V категории в 1990—2008 годах, международная категория с 2009 по 2013 год и в 2019, 2020 годах. С 2021 года проходит под категорией WTA 250. В 2019 году турнир был возобновлён после шестилетнего перерыва.

Общая информация 
Сицилийский приз организован накануне сезона-1988 в рамках программы развития тенниса в стране. Продержавшись в календаре двадцать шесть лет, будучи соревнованием базовой категории календаря WTA, женский чемпионат в Палермо накануне сезона-2014 был на неопределённое время приостановлен из-за финансовых проблем организаторов, а его место в календаре занял турнир в Куала-Лумпуре. В 2019 году турнир был возобновлен.

Победительницы и финалистки 
Наибольшее количество титулов в Палермо завоевала испанская теннисистка Анабель Медина-Гарригес, пять раз побеждавшая на турнире в одиночном разряде и один раз в парах. Пять побед на счету Сары Эррани (2 — в одиночном разряде). По три победы одержали Мари Пьерс (две в одиночном разряде и одну в парном), Карин Кшвендт (одну в одиночном и две в парном разряде) и Жанетта Гусарова (все три — в парах).

Хозяйки турнира сумели выиграть его в одиночном разряде четыре раза с 2008 по 2013 год: дважды это сделала Сара Эррани (ещё дважды проигрывавшая в финале) и по одному разу Флавия Пеннетта и Роберта Винчи. Финалы 2009 и 2013 годов были уже полностью итальянскими. В парном разряде турнир выигрывали 12 итальянских теннисисток, в том числе пять раз — в 1989, 2000, 2003 году и 2010-2011 году — это сделали чисто итальянские пары.

Три представительницы бывшего СССР, Анастасия Мыскина, Динара Сафина и Кайя Канепи, выигрывали в Палермо в одиночном разряде. В парах побеждали пять представительниц Украины, России и Белоруссии, в том числе Мария Корытцева — дважды, а в 2002 году турнир выиграла чисто российская пара.

Финалы турнира

См. также 
 Международный теннисный чемпионат на Сицилии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на сайте WTA